Прохор Кидонис (, ; ок. 1333, Салоники — ок. 1370, Афон) — византийский монах-богослов, гуманист, переводчик. Брат Димитрия Кидониса.

Биография 
В молодости стал монахом Лавры Святого Афанасия на Афоне, позд­нее был ру­ко­по­ло­жен в иеромонахи.

Богословские взгляды 
Являлся сто­рон­ником куль­турологического ла­ти­но­филь­ст­ва: вла­дел латинским языком, является автором пе­ре­во­дов на греческий язык сочинений Ав­гу­сти­на, Бо­эция и Фо­мы Ак­вин­ско­го.

Главный труд 
Главный труд Прохора — богословский трактат «О сущ­но­сти и энер­гии», на­пи­са­нный под влия­ни­ем идей Фо­мы Ак­вин­ско­го. Рассматривая вопрос о со­от­но­ше­нии Божь­ей сущ­но­сти и её свойств, Прохор от­вер­гает идею па­ла­ми­тов (последователей Григория Паламы) о раз­де­ле­нии Бо­га на сущ­ность и свой­ст­во и ут­вер­ждает, что «Бог не име­ет энер­гию физи­че­скую и суб­стан­цио­наль­ную, но толь­ко сущ­ность». В от­ли­чие от па­ла­ми­тов, стро­ив­ших ар­гу­мен­та­цию на тек­стах Библии, вы­сту­пает за иду­щие от разу­ма до­ка­за­тель­ст­ва, ос­но­ван­ные на силлогизмах Аристотеля.

Изгнание с Афона 
За свои взгля­ды ре­ше­ни­ем Константинопольского собора 1368 года был ли­шён са­на, анафематствован и из­гнан с Афо­на.

Критика 
Бывший ви­зантийский император Иоанн VI Кантакузин оставил сочинение «Оп­ро­вер­же­ние Про­хо­ра Ки­до­ни­са».

Литература 
 Каприев Г. Византийска философия. — 2-е изд. — София, 2011.
 По­ля­ков­ская М. А. Порт­ре­ты ви­зан­тий­ских ин­тел­лек­туа­лов. — 2-е изд. — СПб., 1998.
 Mercati G. Notizie di Procoro e De­me­trio Cidone, Manuele Caleca e Teodoro Meli­te­niota ed altri appunti per la storia della teolo­gia e della litteratura bizantina del secolo XIV. — Cittа̀ del Vaticano, 1931.

Примечания

Ссылки 
 Чекалова А. А. ПРО́ХОР КИДО́НИС // БРЭ.

Ренессансные гуманисты
Богословы Византии
Писатели Византии
Писатели XIV века
Переводчики с латинского языка
Переводчики на греческий язык
Персоналии:Великая Лавра
Монахи Константинопольской православной церкви